K. Olympia S.C. Wijgmaal is een Belgische voetbalclub uit Wijgmaal. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 1349 en heeft blauw en wit als kleuren. De club speelde in haar hele bestaan al ongeveer drie decennia in de nationale reeksen.

Geschiedenis
In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog voetbalde de jeugd in Wijgmaal soms op zondag, onder de hoede van toenmalig onderpastoor Van Hees. De ploeg sloot zich aan bij het Katholiek Sportverbond. Na het verdwijnen van Van Hees verwaterde het voetbal wat, maar enkelen besloten het werk voort te zetten. Op 1 november 1926 werd dan ook Olympia Sporting Club Wijgmael opgericht en de club sloot zich in 1928 onder die naam aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men stamnummer 1349 kreeg toegekend. De club ging van start in de regionale en provinciale reeksen, waar men de volgende decennia bleef spelen. In 1930/31 haalde het elftal een eerste titel en een paar jaar later kon men overgaan naar Tweede Provinciale. Net voor de Tweede Wereldoorlog promoveerde men dankzij een titel zelfs naar Eerste Provinciale.

De club bleef bij de beteren op het hoogste provinciale niveau, tot 1949/50, toen de club weer zakte. Een jaar later zakte men zelfs verder naar Derde Provinciale. De club bleef de volgende jaren in Tweede en Derde Provinciale spelen, maar vanaf de tweede helft van de jaren 50 kon men weer een remonte maken. In 1962/63 bereikte de club opnieuw Eerste Provinciale en werd er al gauw weer een van de beteren. In 1965 eindigde Wijgmaal er tweede en voor het eerst in het bestaan van de club stootte men door naar de nationale reeksen.

In 1966 werd de club koninklijk en de clubnaam werd Koninklijke Olympia Sporting Club Wijgmaal. Wijgmaal ging zijn eerste seizoen in de nationale Vierde Klasse meteen door op zijn elan. De ploeg werd er dit eerste seizoen immers meteen reekswinnaar en promoveerde zo in 1967 verder naar Derde Klasse. Het verblijf daar duurde twee seizoenen. In 1969 eindigde men immers afgetekend allerlaatste en Wijgmaal zakte terug naar Vierde Klasse.

Wijgmaal kon zich de volgende jaren goed handhaven in Vierde Klasse, weliswaar zonder ooit mee te spelen voor de eerste plaatsen. In 1986 fusioneerde de club met Sportkring Delle, uit het nabije Herentse gehucht Delle. Die club was opgericht in 1944 en bij de Belgische voetbalbond aangesloten met stamnummer 4151. Men bleef gewoon verder spelen als Olympia SC Wijgmaal onder stamnummer 1349. Stamnummer 4151 van Delle werd geschrapt. In 1990 strandde Wijgmaal op een degradatieplaats en zo zakte de club na 24 jaar onafgebroken nationaal voetbal weer naar de provinciale reeksen. De club ging er de volgende jaren wat op en neer tussen Eerste en Tweede Provinciale.

In 2006, na 16 jaar provinciaal voetbal, kon Wijgmaal terugkeren in de nationale Vierde Klasse. De club kon er zich de volgende jaren handhaven en speelde er in 2009/10 zelfs de eindronde, maar daar werd van Olsa Brakel verloren. Ook in het seizoen 2010/11 haalde Wijgmaal de eindronde. Men haalde er de finale, die werd gewonnen van Cappellen FC en zo promoveerde men weer naar Derde Klasse. Na een seizoen volgde opnieuw de degradatie.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers
  Tom Soetaers
  Rocky Peeters
  Alfredo Marcos Da Silva Junior
  Gérard Lifondja
  Bernard Morreel
  Wouter Vandermieren
  Raf Verhamme
  Antoine Themelin
  Issam Fariat
  Fred Desomberg
  Kurt Weuts
  Joren Dehond
  Jarno Molenberghs
   Enrico Pellegriti
  Augusto Da Silva

Externe links
 Officiële website

Voetbalclub in Leuven
Wijgmaal